Nalepa ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Nalepa (1856–1929), österreichischer Zoologe
 Maciej Nalepa (* 1978), polnischer Fußballtorhüter
 Michał Nalepa (* 1993), polnischer Fußballspieler
 Paul Nalepa (1846–1900), deutscher Färbereibesitzer und Kommunalpolitiker
 Tadeusz Nalepa (1943–2007), polnischer Gitarrist, Komponist und Sänger

Siehe auch:
 Nalepastraße, Funkhaus Nalepastraße